1968 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 В Ленинграде в Доме писателей им. В. В. Маяковского открылась выставка произведений А. Н. Самохвалова.

 Всесоюзная художественная выставка «На страже Родины», посвящённая 50-летию Вооружённых сил СССР, открылась в Москве в Центральном выставочном зале с участием Михаила Авилова, Исаака Бродского, Василия Голубева, Митрофана Грекова, Александра Дейнеки, Алексея Еремина, Вячеслава Загонека, Бориса Корнеева, Ярослава Крестовского, Олега Ломакина, Евгения Мальцева, Евсея Моисеенко, Михаила Натаревича, Дмитрия Обозненко, Ивана Савенко, Виктора Тетерина, Михаила Труфанова, Виталия Тюленева, Бориса Угарова и других художников. К выставке был издан подробный каталог работ.

 Всесоюзная художественная выставка «50 лет ВЛКСМ» открылась в Москве. К выставке был издан подробный каталог работ.

 Выставка произведений ленинградских художников «50 лет Советских Вооружённых сил» открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР

 Третий Всесоюзный съезд художников СССР прошёл в Москве.

 Дом-музей Павла Корина открыт в Москве.

 Президентом Академии художеств СССР избран скульптор Н. В. Томский, возглавлявший Академию до 1983 года.

 Второй съезд художников РСФСР прошёл в Москве.

 «Осенняя выставка ленинградских художников» открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР с участием Ивана Абрамова, Петра Альберти, Всеволода Баженова, Якова Бесперстова, Николая Буранова, Ивана Варичева, Анатолия Васильева, Ростислава Вовкушевского, Николая Галахова, Якова Голубева, Владимира Горба, Татьяны Горб, Александра Гуляева, Вячеслава Загонека, Сергея Захарова, Рубена Захарьяна, Елены Ивановой-Эберлинг, Михаила Канеева, Марии Клещар-Самохваловой, Михаила Козелла, Энгельса Козлова, Виктора Коровина, Елены Костенко, Николая Кострова, Анны Костровой, Бориса Котика, Геворка Котьянца, Владимира Кранца, Ивана Лавского, Сергея Ласточкина, Ефима Ляцкого, Дмитрия Маевского, Владимира Максимихина, Бориса Малуева, Гавриила Малыша, Бориса Манакова, Никиты Медовикова, Николая Мухо, Михаила Натаревича, Владимира Овчинникова, Сергея Осипова, Льва Орехова, Виктора Отиева, Юрия Павлова, Сергея Петрова, Марии Рудницкой, Ивана Савенко, Владимира Саксона, Александра Семёнова, Арсения Семёнова, Владимира Скрябина, Елены Скуинь, Александра Столбова, Германа Татаринова, Николая Тимкова, Михаила Труфанова, Юрия Тулина, Владимира Френца, Сергея Фролова, Бориса Шаманова, Александра Шмидта, Лазаря Язгура и других художников города. К выставке был подготовлен подробный каталог работ.

 Выставка произведений известного ленинградского художника и педагога Ивана Степашкина открылась в Ленинграде в Музее Высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной

 4 ноября в Ленинграде на площади перед Военной академией связи им. С. М. Будённого был установлен памятник В. И. Чапаеву, изготовленный в 1933 году. Авторы памятника скульптор М. Г. Манизер и архитектор Н. Ф. Бровкин. Копия памятника М. Г. Манизера, установленного в Самаре на площади Чапаева в 1932 году к пятнадцатилетию Октябрьской революции.

 Выставка произведений известного ленинградского художника и педагога Самуила Невельштейна открылась в залах Ленинградского отделения Союза художников РСФСР

Скончались 
 19 января — Серов Владимир Александрович, русский советский живописец, график и педагог, Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, дважды лауреат Сталинской премии, первый секретарь правления Союза художников РСФСР (1960—1968) и президент Академии художеств СССР (1962—1968) (род. в 1910).
 21 февраля — Кузнецов Павел Варфоломеевич, русский советский живописец и педагог, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (род. в 1878).
 6 сентября — Акимов Николай Павлович, советский театральный художник, режиссёр и педагог, Народный артист СССР, свыше 30 лет возглавлявший Ленинградский театр Комедии (род. в 1901).
 12 октября — Рутковский Николай Христофорович, советский живописец, театральный художник и педагог (род. в 1892).
 26 ноября — Иванов Виктор Семёнович, советский художник-график, Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат двух Сталинских премий (род. в 1909).

Полная дата неизвестна 
 Покаржевский Пётр Дмитриевич, русский советский живописец и педагог (род. в 1889).

Примечания

См. также 

 Памятник Чапаеву (Санкт-Петербург)

 Союз художников СССР

 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Источники 
 «На страже Родины». Всесоюзная художественная выставка. Каталог. М., Советский художник, 1969.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1971.
 Выставка произведений И. П. Степашкина. 1882—1960. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1968.
 Невельштейн Самуил Григорьевич. Образы юности. Каталог выставки. Л., Художник РСФСР, 1968.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том первый. — М: Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том второй. — М: Искусство, 1972.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 1,2. — М: Советский художник, 1979.
 Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Том 5. 1954—1958 годы. — М: Советский художник, 1981.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том четвёртый. Книга первая. — М: Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Том 4-й, книга вторая. — Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство Академический проект, 1995.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа.- Санкт — Петербург: НП-Принт, 2007. — 447 с. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007.

Изо
История искусства СССР по годам